Os Garridos Clube de São Domingos (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Garridus)  é um clube multi-desportivo, fundado no ano de 1948 em São Domingos na ilha de Santiago de Cabo Verde. A principal modalidade do clube é o Futebol. Nos seus equipamentos, utiliza como cores principais o azul e o branco e como símbolo uma águia.

O clube disputa, no futebol, o campeonato regional.

História
Os Garridos foi fundado em 15 de maio de 1948.. O clube comemorou seu 10ª aniversario em 1958, 25ª aniversario em 1974 e comemorou seu 50ª aniversario em 1998.

O clube participou das competições de Santiago Norte por 11 anos, mais tarde, todos o clubes de município de São Domingos jogaram na competições de Santiago Sul.  Os Garridos jogaram na Segunda Divisão até 2014 e jogaram na Primeira Divisão regional por 3 anos. Na temporada de 2016-17, Os Garridos terminaram na  11a posição e religando-se na Segunda Divisão regional.

O clube perdeu o título na super taça regional em 28 do outubro de 2017.

Futebol

Palmarés

Classificações

Estatísticas
Melhor posição na competições das taças: Finalista (regional)
Apresentadas na competições de nível 3: 4
Apresentadas na competições das super taças regionais: 1, em 2017

Notas

Ligações externas
Os Garridos na Facebook 
Os Garridos na Ogol
Os Garridos na ZeroZero de Portugal

 
Clubes de futebol de Santiago (Cabo Verde)
Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
Segunda Divisão de Santiago Sul
São Domingos (concelho de Cabo Verde)
Clubes de futebol fundados em 1948